Mužská dvouhra German Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Rafael Nadal, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal sedmý nasazený Slovák Martin Kližan, jenž ve finále zdolal uruguayskou turnajovou trojku Pabla Cuevase po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý z kategorie ATP World Tour 500. Po turnaji se ve vydání žebříčku ATP ze 17. července 2016 posunul ze 47. příčky do první světové třicítky.

První kariérní zápas v hlavní soutěži okruhu ATP Tour odehrál český hráč Jan Šátral, jenž postoupil z dvoukolové kvalifikace. Na úvod však nestačil na španělského antukáře a šestého nasazeného Nicoláse Almagra ve třech sadách. Další Čech Jan Mertl na svou premiéru v singlové soutěži okruhu ATP stále čekal, když ani na 44. pokus neprošel kvalifikačním sítem.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016